Ход часов — изменение поправки часов на единицу времени; в зависимости от выбора этой единицы различают суточный, часовой, мгновенный и т. д. ход часов. При отрицательном ходе часов часы уходят вперёд, при положительном — всё более отстают. Величина хода часов может быть изменена регулировкой.

На ход часов оказывает влияние множество факторов: температура, ориентация часов, магнитное поле, атмосферное давление, ускорение свободного падения в данном месте, качка и вибрация, степень завода пружины (или подъёма гири) и др.

Стационарные маятниковые часы

Температурная компенсация изменения длины маятника 

Изменение температуры приводит к изменению длины маятника:
при повышении — маятник удлиняется и часы отстают. Были разработаны:
 стержневой компенсатор Гаррисона
 ртутный маятник Грагама
 инварный маятник Рифлера (нем.)
 цинково-стержневой маятник Бутенопа
кварцевый Карла Сатори
решетчатые Троугтона; Леруа; Берту; Депарсье; Гаррисона; Юргенсена
горизонтальный Катера
призменный Борда

Компенсация атмосферного давления 
Повышение давления приводит к бо́льшему торможению качающегося маятника и к отставанию часов. Для уменьшения эффекта маятнику придают плоскую, обтекаемую форму. Для компенсации на маятнике укрепляют дополнительный груз, положение которого зависит от давления. Были разработаны:
 ртутный барометрический компенсатор Клюгера
 анероид Рифлера

Компенсация степени завода 
Применяется специальная подвеска маятника, обеспечивающая изохронность его колебаний.
 астрономические часы конструкции Ф.М. Федченко (АЧФ)

Нестационарные механические часы 

Носимые или возимые часы (карманные, наручные, морские и т. п.)
находятся в более жёстких условиях эксплуатации, чем стационарные.
Основные способы улучшения хода:
 биметаллический баланс различных конструкций
 фузея
 турбийон
 Карданов подвес (морских хронометров)
 Кремниевая спираль баланса

Электронные (кварцевые) часы 

Основным способом уточнения хода часов является термостатирование кварца или всего задающего генератора.

Примечания

См. также 
Спусковой механизм часов

Часы